Hey Jude:

 Hey Jude — баллада английской рок-группы «The Beatles», написанная Полом Маккартни.
 Hey Jude — компиляционный альбом The Beatles.